640-й отдельный батальон связи — воинское подразделение в вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны.

История 
Сформирован вместе с корпусным управлением 50-го стрелкового корпуса 2-го формирования в Москве в мае-июне 1943 года.

В составе действующей армии с 04.07.1943 по 11.05.1945 года.

Являлся корпусным батальоном связи 50-го стрелкового корпуса 2-го формирования, повторил его боевой путь.

О боевом пути смотри статью 50-й стрелковый корпус

Награды 
 19 февраля 1945 года —   Орден Красной Звезды — награжден указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1945 года — за образцовое выполнение заданий командования в боях при прорыве обороны немцев и овладении городами Рожнява и Иелшава и проявленные при этом доблесть и мужество.

Состав 

 Штабные подразделения
 Радиорота
 Рота линейных телефонистов
 Кабельно-шестовая рота

Подчинение

Командиры 
 Начальник связи 50-го стрелкового корпуса: подполковник Столпштейн
 Начальник радиосвязи 50-го стрелкового корпуса: майор Мелков
 Командир батальона: майор Воскобойников
 Заместитель командира по политчасти: капитан Ивелёв
 Начальник штаба батальона: капитан Шнейдер
 Командиры радиороты: капитан Бартеньев, капитан Аронсон
 Начальники радиостанций РСБ (РСБ – «радиостанция скоростного бомбардировщика», смонтирована в автофургоне):
 1. лейтенант Краснопеев
 2. лейтенант Козлов
 3. лейтенант Постревич
 Командир взвода маломощных радиостанций лейтенант Фуксман, лейтенант (??).
Начальники маломощных радиостанций: 
 1. SCR-284-A (американская) старший сержант Дубенцов, сержант Кузнецов
 2. SCR-284-A (американская) старший сержант Кожентаев, сержант Аристархов, сержант Алексахин
 3. РБМ (советская) сержант Фёдоров
 4. РБМ (советская) рядовой Юнович
 Начальник радиоремонтного отдела: капитан Букколини
 Начальник зарядной базы: старшина Синелёв

Примечания

Ссылки 
 Перечень № 22 отдельных батальонов, дивизионов, рот, колонн и отрядов связи входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
 Воспоминания И.В. Алексахина, ветерана батальона

Соединения связи СССР во время Великой Отечественной войны